Милан Руфус (, 10 декабря 1928, Заважна Поруба, Липтовски Микулаш — 11 января 2009, Братислава) — словацкий поэт, переводчик, эссеист.

Биография 
Из семьи каменщика. Закончил Братиславский университет, с 1952 преподавал там на философском факультете. В 1966—1970 читал лекции в Неапольском университете. Автор книг для детей, переводчик Лермонтова, Есенина, Ибсена и др.

Произведения

Стихотворения 

 1956 — Až dozrieme
 1966 — Chlapec
 1968 — Zvony
 1969 — Ľudia v horách
 1972 — Stôl chudobných
 1972 — Kolíska
 1973 — Hľadanie obrazu
 1974 — Chlapec maľuje dúhu
 1974 — Kolíska spieva deťom
 1977 — Hudba tvarov
 1978 — Hora
 1982 — Óda na radosť
 1987 — Prísny chlieb
 1992 — Neskorý autoportrét
 1996 — Čítanie z údelu
 1997 — Žalmy o nevinnej
 1998 — Vážka
 2000 — Jednoduchá až po korienky vlasov
 2001 — Čas plachých otázok
 2003 — Čakanka
 2005 — Báseň a čas
 2007 — Vernosť

Эссе 
 1968 — Človek, čas a tvorba
 1969 — Štyri epištoly k ľuďom
 1974 — O literatúre
 1978 — A čo je báseň
 1996 — Epištoly staré a nové
 1998 — Rozhovory so sebou a s tebou

Публикации на русском языке 
 Из современной чешской и словацкой поэзии. М.: Прогресс, 1975
 Чтение по ладони. СПб: Академический проект, 2000

Признание 
Лауреат многих национальных премий, среди которых — премия Министерства культуры за книгу стихов Поэт и время (2005). В 1991 выдвигался кандидатом на Нобелевскую премию. Произведения переведены на многие языки мира, включая китайский.

Награждён Крестом Прибины I класса (2009).

Примечания

Ссылки 
 Милан Руфус в Журнальном зале

Кавалеры ордена Томаша Гаррига Масарика
Поэты Словакии
Переводчики Словакии